

Patronymes 

 Hass, une famille de facteurs de clavecins allemands
 Amira Hass (née en 1956), un auteur et journaliste israélien
 Hans Hass (1919-2013), un cinéaste, océanographe, biologiste et éthologue, surnommé « le Cousteau autrichien »
 Karl Hass (1912-2004), un Hauptsturmführer-SS et criminel de guerre nazi
 Robert Hass (né en 1941), un poète américain
 Siegfried Hass (1898-1987), un Generalleutnant allemand pendant la Seconde Guerre mondiale
 Yvonne Hass, épouse Vernière (1917-1995), une helléniste française
 Wilbert H. Hass (1906-1959), un paléontologue américain

Musique 
 Hass, un groupe de punk rock allemand, originaire de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, Marl et Recklinghausen

Arboriculture 
 avocat Hass, une variété d'avocat